Włodzimierz Pietrzak (1913–1944) – polski poeta, prozaik i krytyk literacki; podporucznik podporucznik Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego (1944)
 Włodzimierz Pietrzak (1951–1993) – polski surdopedagog, absolwent i nauczyciel  akademicki Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.
Strony ujednoznaczniające